

Ньюрі — місто, штат Мен
 Ньюрі — місто, штат Пенсільванія
 Ньюрі — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Ньюрі — () місто у Північній Ірландії